Brenta – rzeka we Włoszech
 Brenta – miejscowość i gmina we Włoszech
 Brenta – stacja metra w Mediolanie

Zobacz też 
 Dolomiti di Brenta – pasmo górskie we Włoszech